Il clade Eureptilia  ("veri rettili") è uno dei due grandi gruppi di sauropsidi (rettili), oltre agli anapsidi (o Parareptilia). Gli Eureptilia includono non solo tutti i diapsidi, ma anche una quantità di forme primitive del Carbonifero e del Permiano, precedentemente classificate insieme agli anapsidi nel vecchio ordine dei cotilosauri (ora non più riconosciuto valido).

Gli Eureptilia primitivi erano tutti piccole forme superficialmente simili a lucertole, che probabilmente correvano nel sottobosco paleozoico in cerca di insetti. I diapsidi sono il solo clade di Eureptilia a sopravvivere dopo la fine del Permiano. Il clade Eureptilia è definito da caratteristiche quali un cranio dotato di ossa sopraoccipitali, tabulari e sopratemporali molto ridotte, non più in contatto con il parietale.

Filogenesi
Cladogramma modificato da Muller e Reisz (2006):

Note

Bibliografia
Muller, J. and Reisz, R.R. (2006). "The phylogeny of early eureptiles: Comparing parsimony and Bayesian approaches in the investigation of a basal fossil clade." Systematic Biology, 55(3):503-511.

Collegamenti esterni 
 

Rettili